

Persone
 Branislav Miličević (1983) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Danijel Miličević (1986) – calciatore svizzero naturalizzato bosniaco, di ruolo centrocampista
 Draga Milićević Lunjevica, nota anche come Draga Mašin o regina Draga (1864-1903) – regina consorte di Serbia e moglie del re Alessandro I di Serbia 
 Hrvoje Miličević (1993) – calciatore croato, di ruolo centrocampista
 Ivan Miličević (1988) – calciatore croato, di ruolo attaccante
 Ivana Miličević (1974) – attrice bosniaca naturalizzata statunitense
 Ksenia Milicevic (1942) – pittrice, architetto e urbanista francese
 Ljubo Miličević, noto anche come Milicevic (1981) – calciatore australiano, di ruolo difensore o centrocampista
 Tomislav Milicević (1941) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Tomo Miličević (1979) – musicista bosniaco naturalizzato statunitense

Altro
 10241 Miličević – asteroide della fascia principale